Springport (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
 Springport (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
 Springport (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan